Серге́й Мавро́ди: Мавроди, Сергей Анатольевич (род. 1965) — российско-американский писатель и режиссёр.
 Мавроди, Сергей Пантелеевич (1955—2018) — основатель финансовой пирамиды «МММ», депутат Государственной Думы Российской Федерации I созыва (1994—1995), был осуждён за мошенничество в особо крупных размерах.